Индия на зимних Олимпийских играх 2018 года была представлена двумя спортсменами в двух видах спорта. На церемонии открытия Игр право нести национальный флаг было доверено саночнику Шиве Кешавану, для которого Игры в Пхёнчхане стали уже шестыми по счёту. На церемонии закрытия флаг нёс волонтёр соревнований. По итогам соревнований сборная Индии, принимавшая участие в своих десятых зимних Олимпийских играх, вновь осталась без медалей.

Состав сборной 

  Лыжные гонки
 Джагдиш Сингх

  Санный спорт
 Шива Кешаван

Результаты соревнований

Лыжные виды спорта

Лыжные гонки 

Квалификация спортсменов для участия в Олимпийских играх осуществлялась на основании специального квалификационного рейтинга FIS по состоянию на 21 января 2018 года. Для получения олимпийской лицензии категории «A» спортсменам необходимо было набрать максимум 100 очков в дистанционном рейтинге FIS. При этом каждый НОК может заявить на Игры 1 мужчину и 1 женщины, если они выполнили квалификационный критерий «B», по которому они смогут принять участие в спринте и гонках на 10 км для женщин или 15 км для мужчин. По итогам квалификационного отбора сборная Индии завоевала одну мужскую олимпийскую лицензию категории «B» в гонке на 15 км, благодаря успешным выступлениям Джагдиша Сингха.

 Мужчины
 Дистанционные гонки

Санный спорт 

Квалификация спортсменов для участия в Олимпийских играх осуществлялась на основании рейтинга Кубка мира FIL по состоянию на 1 января 2018 года. По его результатам сборная Индии смогла завоевать одну лицензию в мужских соревнованиях. Для Шивы Кешавана Игры в Пхёнчхане станут уже шестыми в карьере.

 Мужчины

Примечания

Ссылки 
 Сборная Индии на официальном сайте зимних Олимпийских игр 2018 года
 Национальный олимпийский комитет Индии 

Индия
Спорт в Индии в 2018 году